Feistritzklamm bezeichnet folgende Klammen in Österreich:
 Feistritzklamm (Steiermark), eine Klamm am Lafnitzzubringer Feistritz in der Steiermark
 Feistritzklamm (Kärnten), eine Klamm am Glanzubringer Feistritzbach in Kärnten